Lizzie McGuire – serial produkowany w latach 2001 – 2004
 Lizzie McGuire – film wyprodukowany w 2003 roku
 Lizzie McGuire – tytułowa postać z serialu i filmu Lizzie McGuire
 Lizzie McGuire – soundtrack do filmu Lizzie McGuire